Murvica (Bol), naselje u općini Bol, na južnoj obali Brača
 Murvica (Poličnik), naselje u općini Poličnik
 Murvica (otok),  Srednjodalmatinski otočić, sjeverno od Drvenika Malog.